RHCP steht für
 Red Hot Chili Peppers, eine Rockband
 Right Hand Circular Polarization, rechtshändige zirkulare Polarisation elektromagnetischer Wellen

Abkürzung